Wetzwil bezeichnet:

 Einen Ortsteil der Gemeinde Herrliberg ZH.
 Einen Ortsteil der Gemeinde Schlierbach LU.